Zkratka PPF může mít několik významů:

 PPF (společnost) (První privatizační fond) – holdingová společnost, jejíž majoritním vlastníkem byl Petr Kellner
 Parti Populaire Français – francouzská historická fašistická politická strana
 Print Production Format – datový formát
 Propofol – hyptnotikum
 Poly(propylenfumarát) – polyester
 Hranice produkčních možností (zkratka pro anglické production-possibility frontier) – křivka v ekonomii vyjadřující rozdílné kombinace dvou různých statků